El término Leyenda negra puede referirse a:

Historia

Leyenda negra española 
Leyenda negra de la Inquisición
Leyenda negra de la Inquisición española
Leyenda negra de las Cruzadas
Leyenda negra de la Iglesia Católica
Leyenda negra panameña
Leyenda negra de los Borgia
Leyenda negra de Catalina de Médicis
Leyenda negra de Pío XII
Leyenda negra de la Orden del Temple
Leyenda negra de Artigas
Leyenda negra de Carlos Menem

Literatura
La leyenda negra, obra de Julián Juderías (1914).

Imperiofobia y leyenda negra: Roma, Rusia, Estados Unidos y el Imperio español, obra de María Elvira Roca Barea (2016)

Música
Leyenda Negra (canción), canción del grupo de hip hop chileno Tiro de Gracia, de su exitoso álbum Ser humano!!
La leyenda negra de Black Sabbath (sobre el grupo de heavy metal Black Sabbath)